Wie is er bang voor Virginia Woolf?, een toneelstuk van Edward Albee
 Who's Afraid of Virginia Woolf? (film), een verfilming van het gelijknamige stuk door Mike Nichols